Devade är ett släkte av spindlar. Devade ingår i familjen kardarspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kardarspindlar
Devade